Токес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Мельид. Занимает площадь 78,49 км². Население — 1387 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 83 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Ла-Коруньи